Treasure Hunt ("caccia al tesoro" in lingua inglese) può riferirsi a:

Treasure Hunt – film statunitense del 1952 diretto da John Paddy Carstairs.
Treasure Hunt – film statunitense del 2003 diretto da Jim Wynorski.
Treasure Hunt – film nigeriano del 2007 diretto da Sylvester Ogbolu.
Treasure Hunt – film di Hong Kong del 2011 diretto da Jing Wong.